14-я флотилия подводных лодок кригсмарине — подразделение военно-морского флота нацистской Германии.

История 
Четырнадцатая флотилия подводных лодок кригсмарине была создана из лодок 13-й флотилии, базировавшихся в Нарвике в декабре 1944 года в ходе реорганизации 13-й флотилии, вызванной перебазированием немецких подводных лодок из Франции в Норвегию. Бессменным командиром флотилии стал корветтен-капитан Гельмут Мёльманн. Восемь лодок флотилии совершили 56 плаваний и достигли сравнительно небольших результатов, однако ни одна из лодок флотилии не была потеряна.

После расформирования флотилии в мае 1945 года семь из восьми лодок были переведены в Шотландию и потоплены в ходе операции «Дэдлайт». Восьмая лодка, U-995, осталась в Норвегии, в 1948 году была включена в состав ВМС Норвегии под именем «Каура», в 1965 году была отдана в Германию и с тех пор является музейным экспонатом в Лабое, недалеко от Киля.

Состав 
В состав 14-й флотилии входили 8 субмарин:

Примечания

Ссылки 
 14 флотилия на uboat.net

Литература 
 

Флотилии подводных лодок кригсмарине